Мерсеро () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мерсеро, Антонио (1936—2018) — испанский режиссёр и сценарист кино и телевидения.
 Мерсеро, Боб — канадский журналист и музыкальный критик.

См. также 
 Mercer
 Мерсер